LC Waikiki (LCW) — французско-турецкая марка готовой одежды и модных аксессуаров, турецкая компания-ритейлер одежды для всей семьи. Торговая сеть компании состоит из 1000 магазинов в 45 странах мира. Название компании происходит от гавайского пляжа Вайкики и заглавных букв словосочетания Les copains () (друзья-основатели бренда).

История 
Компания LC Waikiki была основана во Франции в 1988 году французской компанией DDKA (инициалы основателей: JJD, JMD, SK и George Amouyal). Во Франции в 90-е годы бренд пользовался большим авторитетом среди детей и подростков. Вскоре после создания модельер Жорж Амуял и его партнёр начали сотрудничать с турецкой швейной компанией Taha Tekstil (Tema Textile), которая затем преобразовалась в Taha Grup и в 1997 году купила бренд LC Waikiki. Компания переориентировала бренд на турецкие и международные стандарты. В том же году в Турции заработал 21 магазин LC Waikiki, число брендовых магазинов росло с каждым годом, в настоящее время более 400 магазинов LC Waikiki работает в 76 провинции Турции.

Первый зарубежный магазин LC Waikiki открылся в Румынии в 2009 году. Затем компания вышла на рынки Азербайджана, Албании, Алжира, Армении, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Египта, Ирака, Иордании, Ирана, Казахстана, Кипра, Китая, Косово, Северной Македонии, Марокко, Молдавии, Омане, Польши, России, Саудовской Аравии, Сирии, Тунисе, Украины, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также планируется выход в страны Персидского залива и на другие рынки. В России первый магазин LC Waikiki открылся в Санкт-Петербурге в декабре 2010 года, их число планируется довести до 50. В Казахстане первый магазин был открыт в Астане в 2010 году и затем появилось 34 магазина по всей стране.

В 2011 году компания стала лидером турецкой розничной торговли готовой одеждой. С мая 2014 — январь 2016 года с помощью «1С:Розницы 8» для Белоруссии были автоматизированы и запущены в работу 10 магазинов компании. К 2023 году LC Waikiki планирует стать одной из трёх самых успешных компаний в Европе в сфере розничной продажи одежды.

LC Waikiki является организатором конкурса инновационного дизайна одежды, а также гонок на лодках-драконах, проводимых каждый год в заливе Золотой Рог.

Акционеры 
Большинство акций компании принадлежит семьям Диздар (36,11 %), Кючюк (49,91 %), Кысаджик (7,11 %) и Амуял (6,71 %), которые стояли у её основания

 Фидан Алиева
 Мустафа Кючюк
 Вахап Кючюк
 Халис Кючюк
 Шефик Йилмаз Диздар
 Лейла Диздар
 Айше Пюрлен Диздар
 Памир Гючлю Диздар
 Жорж Амуял
 Исмаиль Хаккы Кысаджик
 Ялчын Чаглар
 Мурат Мысырлы
 Музаффер Мустафа Ишчан
 Мухаммед Мазлум Йилдырым

Структура компании 
В Турции:
 Taha Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Zirve Mimarlık İnşaat San. Ltd. Şti

В других государствах:
 Албания LC Waikiki Retail AL SHPK
 Армения «LC Waikiki Retail AR» LLC
 Азербайджан LC Waikiki Baku MMC
 Бангладеш TEMACOS FASHION WEAR LTD.
 Белоруссия LLC «LC WAIKIKI Retail Bel»
 Босния и Герцеговина Tema Retail BA DOO
 Болгария LC WAIKIKI Retail BG EOOD
 Китай Xinjiang LC Waikiki Fashion Co., LTD.
 Египет Tema Retail EG S.A.E.
 Грузия LC WAIKIKI GE Ltd
 Индонезия PT LCWAIKIKI RETAIL INDONESIA
 Северный Ирак Kaplan Retail For General Trading LTD
 Южный Ирак Rawat Al-Qarura General Trade and Ready Made Clothes Trade Limited Company
 Израиль LC WAIKIKI RETAIL IL LTD.
 Казахстан TOO Tema Retail KZ
 Кения LC WAIKIKI Retail KE Ltd
 Косово «LC WAIKIKI Retail KOSOVO» SH.P.K.
 Киргизия «LC WAIKIKI Retail KG» Limited liability Company
 Малайзия LC Waikiki Retail MY Sdn. Bhd.
 Молдова LC WAIKIKI Retail Mol SRL
 Марокко LC Waikiki Retail MA (SARLAU)
 Польша TEMA RETAIL PL Sp. z o.o.
 Румыния LC WAIKIKI Retail RO SRL
 Россия Tema Retail Ru LCC
 Северная Македония LC WAIKIKI RETAIL MK DOOEL Skopje
 Сербия LC WAIKIKI Retail RS Belgrade LLC
 Таджикистан LC WAIKIKI
 Узбекистан LC WAIKIKI Retail TASHKENT
 Украина Tema Moda Ukraine LLC
 ЮАР LC WAIKIKI RETAIL ZA

Примечания

Ссылки 
  
 Официальный сайт LC Waikiki на русском языке
 В Facebook
 В LinkedIn
 Вконтакте

Компании розничной торговли Турции
Компании, основанные в 1985 году
Ретейлеры одежды